de oude naam voor een concertzaal in Londen, Hammersmith Apollo
 Hammersmith Odeon (album), een album van Frank Zappa uit 2010
 Hammersmith Odeon, London '75, een concertvideo en livealbum uit 2006, van Bruce Springsteen en de E Street Band